La tua canzone – singolo dei Negrita del 2013
 La tua canzone – singolo di Coez del 2019